Der Begriff Hausgeld wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, vgl.

Hausgeld (Wohnungseigentum)
Hausgeld (Strafvollzug)